Hotel Ukraine steht für:

 Hotel Ukraine, Hotel in Moskau, siehe Sieben Schwestern (Moskau) #Hotel Ukraine
 Hotel Ukrajina, Hotel in Kiew